14 может означать:
 14 — натуральное число.

Хронология 
 14 год до н. э.
 14 год

См. также 
 XIV век до н. э. 
 XIV век 
 XIV тысячелетие до н. э. 
 XIV тысячелетие